Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shenzhen Open 2017. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 31. Dezember 2016 und 1. Januar 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Shenzhen